Im dänischen Kastrup gibt es zwei Bahnhöfe:

 Københavns Lufthavn, Kastrup, ein Tunnelbahnhof unter dem Flughafen Kastrup
 Kastrup Station, eine oberirdische U-Bahn-Station